Francisco Cruz puede referirse a:

 Francisco Cruz Gutiérrez, militante y anarquista español;
 Francisco Cruz Saldivar, jugador de baloncesto mexicano.
 Francisco Javier Cruz, futbolista mexicano retirado.